Farnum est un patronyme porté notamment par :

  (1916-1979), homme politique américain ;
  (1900–1970), scénariste américain ;
 Dustin Farnum (1874-1929), acteur américain ;
 , chanteuse lyrique ;
 E.B. Farnum (1826-vers 1878), premier maire de Deadwood ;
 Franklyn Farnum (1878-1961), acteur américain ;
  (1931-2020), cycliste jamaïcain ;
 Marshall Farnum (1880-1917), réalisateur et acteur américain ;
 William Farnum (1876-1953), acteur américain.

Homonymie de patronyme